Ranner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Ranner (* 1967), deutsche Künstlerin
 Balthasar Ranner (1852–1920), Landwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Hella Ranner (* 1951), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Michaela Ranner (* 1986), deutsche Volleyballspielerin
 Sepp Ranner (* 1939), deutscher Politiker (CSU)
 Stefanie Ranner (1923–1944), österreichisches Opfer des Nationalsozialismus
 Thomas Ranner (* 1987), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Runner